You Are the Only One kan syfta på

You Are the Only One (låt av Sergej Lazarev) – Rysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2016
You Are the Only One (låt av Ivan Mikulić) –  Kroatiens bidrag i Eurovision Song Contest 2004